Tongxing kan syfta på följande platser:

Kina 

 Tongxing Zhen, socken, Liaoning, 
 Tongxing (socken i Kina), Hunan, 

Robotskapade Kinaförgreningar